Валя Суперлига 2018/2019 — 20-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 18 августа 2018 года по май 2019 года. В турнире принимают участие 12 команд, «Дрита» защищает свой чемпионский титул.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Велазними», «Беса» и «Влазния Пожеран». Их заменили КЕК, «Балкани», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первой лиге 2017/18, а также «Феризай», победивший «Велазними» в стыковом матче.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Косова
  Суперлига на UEFA.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово